Гранд-Айленд — топоним ():

Населённые пункты 
 Гранд-Айленд (Небраска)
 Гранд-Айленд (Калифорния)
 Гранд-Айленд (Нью-Йорк)